Trujillo vagy Truxillo lehetséges jelentései: 

Földrajzi nevek
 Trujillo, város Hondurasban, Colón megye székhelye
 Trujillo, község Kolumbiában, Valle del Cauca megyében
 Trujillo, város Peruban, La Libertad megye székhelye
 Trujillo, város Spanyolországban, Extremadura autonóm közösségben, Cáceres tartományban
 Trujillo, Venezuela egyik szövetségi állama
 Trujillo, város Venezuelában, Trujillo államban

Személyek neve
 Rafael Trujillo, dominikai diktátor (1942–1952)